«Río Azul» puede referirse a:

Hidrografía

América 
 río Azul, corto río que se encuentra en la región patagónica de Argentina.
 río Azul, río de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 río Azul, río de Guatemala, México y Belice.
 río Azul, río de Colorado (Estados Unidos).
 río Azul o río Calderas, río de Barinas (Venezuela).

Asia 
 río Azul o río Yangtsé, río más largo de China, el más largo de Asia y el tercero del mundo, tras el Amazonas y el Nilo.

Oceanía 
 río Azul, río de Nueva Zelanda.

Toponimia 
 Río Azul, yacimiento arqueológico precolombino en Petén (Guatemala).
 Río Azul, municipio de Paraná (Brasil) (Wikipedia en portugués).
 Río Azul (Costa Rica), distrito del cantón de La Unión, en la provincia de Cartago de Costa Rica.